Кутузовская (также — Кутузово) — строящийся остановочный пункт МЦД-4 «Железнодорожный — Апрелевка», на соединительной ветке между Киевским и Смоленским (Белорусским) направлениями Московской железной дороги.

Расположение 
Станция возводится в Дорогомилове на пересечении Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК); она будет расположена между Москвой-рекой и Кутузовским проспектом.
Она располагается параллельно одноимённым станциям метро и МЦК; будет интегрирована с МЦК, Филёвской линией метро и 11-ю маршрутами наземного общественного транспорта. Завершить строительство планируется в сентябре 2023 года.

Пересадки 
С неё будет организован переход на станцию МЦК «Кутузовская» и одноименную станцию метрополитена Кутузовская.

Интересные факты 
В непосредственной близости от станции размещается строящийся офисный комплекс ПАО «Сбербанк», рассматривается возможность связать его с инфраструктурой МЦК.

Примечания

Ссылки 
 Соединительная ветвь начнётся на Поклонной
 Строительство о.п."Кутузовская" МЦД-4. 18.08.22.

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Строящиеся и проектируемые железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-4